Лепёхинка — село в Саратовской области, в Краснокутском районе.

Население - 

Село расположено в южной части района на расстоянии 43 км от районного центра — города Красный Кут.

История 

Основано в связи со строительством станции Лепёхинская железнодорожной ветки Саратов - Астрахань (ветка построена в 1903-1907 годах). Станция названа в честь исследователя здешних мест академика И. И. Лепёхина. Станция Лепёхинская была построена в степи. На момент открытия станции ближайшими населёнными пунктами являлись расположенное в 7 верстах юго-восточнее немецкое село Сосновка (Ней Шиллинг) и в 10 верстах к северо-западу русское село Дьяковка

В период существования Республики немцев Поволжья село относилось к Краснокутскому, с 1935 года — Экгеймскому кантону. 

28 августа 1941 года был издан Указ Президиума ВС СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Немецкое население АССР немцев Поволжья было депортировано. После ликвидации АССР немцев Поволжья село, как и другие населённые пункты Экгеймского кантона было передано Саратовской области.

Население 

Динамика численности населения по годам:

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения составляли казахи (64 %) и русские (27 %).

Инфраструктура 
В селе имеются средняя образовательная школа, дом культуры, отделение связи. Рядом с селом — железнодорожная станция Лепёхинская Приволжской железной дороги.

Известные жители 
Призванный из села Лепёхинка красноармеец Иван Михайлович Семирягин в августе 1942 года был награждён медалью «За боевые заслуги».

Примечания 

Населённые пункты Краснокутского района (Саратовская область)